Distretto di Baharak – distretto dell'Afghanistan situato nel Badakhshan
Distretto di Baharak – distretto dell'Afghanistan situato nel Takhar